Il existe plusieurs traités de Prague, les voici, classés par ordre chronologique :
 1546 : Charles Quint et Maurice de Saxe signent le traité de Prague, par lequel Charles promet la charge électorale à Maurice s'il rallie le camp de l'Empereur  ;
 1635 : durant la guerre de Trente Ans, le traité de Prague, aussi connu sous le nom de paix de Prague mit fin à la guerre civile qui opposait l'empereur à certains de ses États protestants ;
 1866 : la Prusse et l'Autriche signent le traité de Prague, ouvrant la voie à l'unité allemande ;
 1973 : le 11 décembre, la RFA et la Tchécoslovaquie signent le traité de Prague par lequel elles se reconnaissent mutuellement.